Hugues Hourdin est un haut fonctionnaire français, né le  à Évreux.

Biographie 

Après ses études au lycée d'État Aristide-Briand d'Évreux et à l'École internationale de Genève, il est élève de l'IEP de Paris (section service public) puis de l'ENA (promotion 1981, Droits de l'homme). Il est licencié en histoire.

Hugues Hourdin est conseiller au Tribunal administratif de Paris de 1981 à 1989, maître de conférences en droit constitutionnel à l'IEP de Paris de 1982 à 1992, conseiller à la Cour administrative d'appel de Paris de 1991 à 1993.

Il est chargé de mission au secrétariat général du RPR auprès d'Alain Juppé de 1989 à 1991, directeur des études du RPR puis conseiller pour les affaires sociales auprès d'Édouard Balladur, Premier ministre, en 1993 et 1994.

Maître des requêtes au Conseil d'État en 1994, il est nommé conseiller d'État en 2006 ; en service détaché (2010) ; en position de disponibilité (2014) ; à la retraite (2018).

Il est depuis 2014 avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Boken.

Autres activités 
 Membre du Conseil national des tribunaux de commerce, depuis 2004
 Membre du conseil d'administration de l'Établissement public du château de Versailles, depuis 2007
 Rapporteur général du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la  République, présidé par Édouard Balladur, de juillet à 
 Membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), nommé par le président du Sénat, Christian Poncelet (2008-2010)
 Président de section à la Commission des infractions fiscales (2008-2010)
 Rapporteur général du Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Edouard Balladur, d' à 
 Membre du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (2009-2010)
 Président du conseil d'administration de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc, de  à 
 Président du conseil d'administration de la Société française pour le tunnel routier du Fréjus (2012).

Fonctions électives 
Hugues Hourdin, petit-fils de Louis Hourdin, ancien maire de Mortain (1947-1968), a été conseiller municipal de Mortain de 1983 à 1989 et de 1995 à 2001.

Fonctions et distinctions militaires 
 Colonel de réserve (cavalerie)
 Médaillé des Services militaires volontaires
 Titulaire de la distinction de Légionnaire de première classe honoraire (2009).

Distinctions civiles 
 Officier de la Légion d'honneur
 Chevalier de l'Ordre national du Mérite
 Chevalier des Arts et Lettres
 Chevalier des Palmes académiques
 Commandeur dans  l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Publications 
 "Le cinéma d'Almodovar : le cadavre exquis du franquisme", Commentaire, 59, 
 "Plaidoyer pour une illusion défunte", Commentaire, 60, 
 "Les questions sociales, enjeux de la cohabitation", Pouvoirs, 91, , 
 " Pouvoir exécutif, faut-il sortir de  l'ambiguïté ?", Les 50 ans de la Constitution, Lexis Nexis, 2008,  
 "République", Commentaire, 12 (), , 
 "Un rapport utile", La révision de la Constitution, L'ENA hors les murs, 385, 
 "La réforme des collectivités locales, la possibilité d'un échec ?", Commentaire, 127, automne 2009, 
 "Faisons un rêve", Commentaire, n° 139, automne 2012, p. 689-691 .
 La révision constitutionnelle de 2008, Un premier bilan, préface d'Édouard Balladur et Jack Lang, 28 p., Fondation pour l'innovation politique,  .

Notes et références 

Naissance en novembre 1953
Naissance à Évreux
Officier de la Légion d'honneur
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Élève de l'École nationale d'administration (France)
Conseiller d'État français
Conseiller de cour administrative d'appel
Avocat au barreau de Paris
Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc